Муроло— () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Муроло, Массимилиано (род. 1988) — итальянский фехтовальщик-саблист, чемпион Европейских игр.
 Муроло, Эрнесто (1876—1939) — итальянский драматург, поэт, сценарист, журналист.